Avro steht für:
 Avro (Unternehmen), britischer Flugzeug- und Automobilhersteller
 Apache Avro ein Remote Procedure Call- und Serialisierungs-Framework

AVRO steht für:
 Algemene Vereniging Radio Omroep, niederländische Rundfunkgesellschaft
 AVRO-Turnier, ein Schachturnier im Jahr 1938

AVRO